Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в 2-му колі їх перемогли Анна Чакветадзе і Олена Весніна.
Американка Ліза Реймонд і австралійка Саманта Стосур виграли титул, у фіналі перемігши Даніела Гантухова і Ай Суґіяма у двох сетах. Завдяки цій перемозі Реймонд виконала кар'єрний Великий шолом у парному розряді, вигравши перед тим Відкритий чемпіонат Австралії 2000 і Вімблдон 2001 та Відкритий чемпіонат США 2001.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Сітка турніру 

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
2006 у тенісі